Радіо «Шанс» — Калуська регіональна радіостанція інформаційно-розважального формату.

Транслюється на частоті 104.0 FM. Радіус дії сигналу — 50 км.
Окрім Калуського району, радіо «Шанс» можна слухати у Долині, Брошневі, Рожнятові, Жидачеві, Болехові та багатьох інших наближених до міста Калуш населених пунктах.

Зараз на радіо функціонують дві студії: ефірна та production-студія.
Перша використовується для ведення інтерв'ю та інтерактивного спілкування з радіослухачами; друга — для запису передач, спотів та виготовлення реклами.

Посилання 
 Офіційна сторінка Радіо ШАНС

Українськомовні радіостанції
Калуш